De Parelloop 2012 vond plaats op zondag 1 april 2012. Het was de 24e editie van dit evenement.

De wedstrijdoverwinning ging bij de mannen naar de Keniaan Philip Yego in 27.50. Hij bleef hiermee zijn landgenoten Alfred Cherop (27.59) en Richard Sigei (28.01) voor. Ook bij de vrouwen was Kenia succesvol. Esther Chemtai won de wedstrijd in 31.33, maar de Nederlandse Hilda Kibet deed met een achterstand van tien seconden niet veel voor haar onder. Zij voorkwam een volledig Keniaans podium bij de vrouwen, ook al is Kibet zelf eveneens van Keniaanse komaf.

Naast de 10 km kende het evenement ook een 5 km, een studentenloop (2,5 km) en twee kinderlopen (500 meter en 1 km).

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2012
2012